Sezon 2022/2023 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 31. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 15 grudnia 2022 roku w austriackim Obdach-Winterleiten, a ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 19 lutego 2023 roku na torze w austriackim Umhausen. Rozegranych zostało siedem zawodów w czterech miejscowościach. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę z rywalizacji wykluczeni byli reprezentanci Rosji.

Podczas sezonu 2022/2023 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych, które zostały rozegrane na torze w Deutschnofen we Włoszech w dniach 10-12 lutego 2023 roku.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła po raz siódmy w karierze reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler, a wśród mężczyzn po raz piąty wygrał Austriak Thomas Kammerlander. W dwójkach po raz pierwszy w karierze najlepsi okazali się Włosi Patrick Lambacher i Matthias Lambacher.

Po sezonie zakończenie sportowej kariery zapowiedzieli Thomas Kammerlander oraz reprezentanci Włoch Greta Pinggera oraz Alex Gruber.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki

Puchar narodów

Bibliografia 
 Kalendarz zawodów
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2022/23) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2022/23) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2022/23) - dwójki
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2022/23) - puchar narodów

Przypisy 

Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)
2022 w saneczkarstwie
2023 w saneczkarstwie